Аванпост (от фр. avant-poste — «передний пост», «переднее место») может означать:
 Аванпост — термин в военном деле и в шахматах;
 «Аванпост» (телесериал, 2018 — ) — американский фэнтезийный телесериал;
 «Аванпост» (кинофильм, 2019) — российский постапокалиптический триллер;
 «Аванпост» (телесериал, 2020) — российский фантастический телесериал; является расширенной версией одноимённого российского кинофильма.